Изде́шково — топоним в Смоленской области России

 Издешково — село в Сафоновском районе, административный центр Издешковского сельского поселения.
 Издешково — деревня в Сафоновском районе, входит в состав Издешковского сельского поселения.
 Издешково — железнодорожная станция на линии Москва — Смоленск.